Craig și dumbrava () este un serial animat de televiziune american creat de Matt Burnett și Ben Levin pentru Cartoon Network.

Personaje

Principale 

 Craig Williams - Un băiat de 10 ani care se joacă la pârâu cu prietenii săi Kelsey și J.P. El este un lider natural și întotdeauna încearcă să ajute copiii când au nevoie cel mai mult. În "Escape from Family Dinner", se presupune că Craig este deștept într-o oarecare măsură, deoarece el ia matematica avansată și admite că îi place clasa. De asemenea, se pare că preia rolul unui cartograf în pârâu, așa cum trasează de obicei hărți și este rugat de alții să-și hartă sau să-și compună lucrurile pentru ei.
 Kelsey Pokoly - O fetiță de 8 ani care este una dintre prietenii lui Craig. Ea este întotdeauna văzută purtând o pelerină. Are un parakeet pentru animale de companie, pe care îl identifică ca un șoim, numit Mortimer, care de obicei este așezat pe cap. Ea este aventuroasă și tinde să fie extrem de dramatică. Are niște narrații interne despre care ceilalți sunt conștienți. Ea este crescută de tatăl ei unic văduv. În "Doorway to Helen", se dezvăluie că Kelsey este evreu.
 John Paul "J.P." Mercer - Un băiat în vârstă de 13 ani, accentuat de Sud, care este unul dintre prietenii lui Craig. El poartă un tricou de hochei care este în mod clar prea mare pentru el. El nu este cel mai strălucit copil, dar este foarte util și bun pentru cei din jurul lui. Numele lui este scurt pentru Ioan Paul, așa cum a fost descoperit în "Tu ești". În "Under the Overpass", Craig a declarat că el și Kelsey "au găsit" J.P. prin explorarea lor constantă.

Secundare 

 Jessica Williams - Sora mai mică a lui Craig, care, de obicei, îi place să păstreze totul sub control, descriind acțiunile ei cu voce tare. Ea este foarte inteligentă pentru vârsta ei și are deja un interes în bursa de valori. Comportamentul ei seamana cu Anais din Gumball
 Bernard Williams - Fratele mai inteligent și mai cinic al lui Craig, care privește în jos pe Craig și aventurile sale la pârâu. Este obsedat de obținerea unor note bune și de intrarea într-o facultate Ivy League. El obișnuia să joace "Scoate-ți Bestia" și a arătat interesul să-l învețe pe Craig.
 Duane Williams - tatăl înțelegerii lui Craig, care lucrează ca antrenor personal.
 Nicole Williams - mama iubitoare a lui Craig, care lucrează ca consilier școlar.
 Alexis - prietena lui Bernard, care, spre deosebire de el, îl găsește pe Craig amuzant.
 Earl Williams - bunicul lui Craig și tatăl lui Duane pe care îl caută și-l moștenește din spiritul său aventuros.
 Jojo Williams - bunica lui Craig, care face parte din consiliul municipal.
 Kit - Un copil care conduce Tree Tree din pârâu, comercializând alimente pentru alte produse.
 Mark - Unul dintre bătrânii din Creek, un băiat adolescent care este înalt subțire cu păr brun și poartă ochelari. Personajul a provenit din pantaloni scurți online Burnett și Levin.
 Barry - Unul dintre bătrânii Creek, un băiat adolescent care este destul de portal și are păr brun deschis. Personajul a provenit din pantaloni scurți online Burnett și Levin.
 David - Unul dintre bătrânii Creek, un băiat adolescent care are creveți și are o mustă [[Vellus hair | vellus]). Personajul a provenit din pantaloni scurți online Burnett și Levin.
 Jason - Un auto-intitulat Forest Scout Forest, care vorbește cu un lisp și se aprinde pe nervii tuturor.
 Tony - Un auto-intitulat Forest Scout Forest care poartă pahare și are rolul de secretar al regulilor.
 Boris - Un auto-intitulat Forest Scout Forest, care este înalt și se înfurie ușor.
 Handlebarb - Liderul tomboy al celor 10 viteze. Ea laudă capacitățile bicicletei sale și vorbește ca o reclamă sportivă tipică a anilor '90.
 Mackenzie - Liderul Fetelor de cai. Ea este bossy și pretinde a fi cele mai la modă atunci când vine vorba de accesorii de cai.
 Melissa - Un membru al Horse Girls. Ea este cea mai entuziasmată despre cai chiar până când au mâncat iarbă.
 Mangerine "Maney" - Un membru al Horse Girls. Arată ca un cal în comparație cu restul și este prietenă apropiată cu Kelsey, acționând ca un steed. Ea are o pasiune pe J.P.
 Marie - Un membru al Horse Girls. Ea este cel mai puțin entuziasmat de cai până la punctul în care își găsește fascinația prietenului ei cu ei încurcată.
 Tabitha - Una dintre vrăjitoarele din Creek. Un adolescent răutăcios și macabru care preia, dar îi place și lui Craig și prietenilor săi.
 Courtney - Una dintre vrăjitoarele din dumbrava.

Episoade

Note

Legături externe 
 

Serii animate de televiziune despre copii
Spectacole de televiziune de limbă engleză
Cartoon Network